Чёрная — река в Псковской области, впадает в Псковское озеро Псковско-Чудского водоёма.

География и гидрология 
Длина — 57 км, площадь водосборного бассейна — 530 км². Река судоходна на менее чем 20 км начиная от отметки к востоку от д. Аксентьево до устья реки при впадении в Псковское озеро.

Исток реки находится на Лужской возвышенности в Струго-Красненском районе в озере Долгое (Кривое, Крюковское). Течёт в западном направлении далее в основном по территории Серёдкинской волости Псковского района, а затем — погранично с Гдовским районом, и вновь по территории только Псковского района, где река уже судоходна.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 6,3 км: Лочкина (лв)
 26 км: Волосня (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Чудско-Псковское без р. Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000312102000027534.

Примечания

Литература 
 География Псковской области / Данилов Н. А., Зубаков Р. А., Исаченков В. А., Лесненко В. К. — Л., Лениздат, 1974 г.

Реки, впадающие в Псковское озеро
Реки Гдовского района
Реки Струго-Красненского района
Реки Псковского района